Михаил Евгеньевич Крылов (род. 4 марта 1974 года, Вышний Волочёк, Калининская область, РСФСР, СССР) — российский .

Биография 
В 1997 году окончил ГИТИС, курс Петра Фоменко. В 2000 г. поставил спектакль «Евгений Онегин. Пушкин», возобновленный в 2006 г. под названием «Онегин@точка.ru». Играет в моноспектакле «Дикарь, в защиту пещерного человека».

Фильмография 
  — Мама — Юра Юрьев (специальная пpeмия aктepскому aнcaмблю нa КФ «Кинотавp» в 1999 г.)
 1999 — Поклонник — Серёженька
  — Прогулка
  — Штрафбат — Степан Шутов, штрафник, водитель комбата Твердохлебова
 2004 — Сыщики-3 — Господин с сигарой (серия «Не стреляйте в пианиста»)
 2004 — Дальнобойщики 2 (2-я серия «Сель») — Володя
  — Есенин — Вольф Эрлих
 2005 — Улица Гоголя — Михаил
 2005 — Атаман — капитан Скворцов
  — Секретное оружие — Федотов
 2006 — Противостояние — Федотов
 2006 — Под ливнем пуль — Федотов
 2006 — День денег —  больной
  — Завещание Ленина — Коля Зотов
  — Игра — капитан Гусь
 2008 — Плюс один — мужик в троллейбусе
 2008 — Гитлер капут! — Адольф Гитлер
  — Два часа
 2009 — Обстоятельства — Артур
  — Котовский — Ося Руф
 2010 — Естественный отбор — Тото
 2010 — Гаражи — Павел Иванович Семенюк
  — Раскол — Сенька Заморыш
  — Я буду рядом — Борис, отец Мити
 2012 — Тёмное царство — Савва Геннадич Васильков
 2013 — Дублёр
  — Пепел — «Нежный» (Семён Нежданов), вор-карманник
 2013 — Бомба — Марик Шенкерман
 2013 — Что творят мужчины!
 2013 — Между нами девочками — риелтор Павел Сергеевич
  — Поддубный — Терри Коувел, менеджер Поддубного в США
 2014 — В Москве всегда солнечно
 2015 — Воронины — незадачливый отец мальчика (серия 320)
  — Экипаж — шахтёр на острове Канву
 2016 — Следователь Тихонов — эпизод
 2016 — Монах и бес — монах
  — Лапси — «Геолог» 
  — Москвы не бывает — Митютя

Озвучивание 
  — Рататуй — Альфредо Лингвини
2012 — Черепашки Ниндзя — второстепенные персонажи (1 сезон)

Примечания

Ссылки 
 Михаил Крылов — в «Мастерской Фоменко»
 Михаил Крылов